Tibre bezeichnet
 auf Französisch den italienischen Fluss Tiber,
 ein ehemaliges französisches Département, Tibre (Département).